Иван Захарович Лысенко () — советский учёный в области горного дела, горный инженер. Доктор технических наук (1962), профессор (1963).

Биография 
Родился  в местечке Кривой Рог.

В 1922—1930 годах — горняк, заведующий шахтой рудоуправления имени Октябрьской революции в Кривом Роге. В 1930 году окончил Криворожский горнорудный институт. В 1930—1936 годах — в Криворожском горнорудном институте: преподаватель, доцент, декан, заведующий вечерним отделением.

В 1936—1941 годах — в Казахском горно-металлургическом институте (ныне КазНИТУ): декан горного факультета, заместитель директора.

Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 года — помощник начальника отдела разведотдела Калининского фронта.

В 1943—1949 годах — в Институте горного дела АН Казахской ССР: основатель и заведующий сектором горного дела. В 1949—1971 годах проводил научную работу по разведке рудных залежей Тянь-Шаня и Памира. В 1971—1975 годах — директор Института горного дела АН Казахской ССР.

Умер 28 мая 1975 года в городе Алма-Ата, похоронен на Центральном кладбище города.

Научная деятельность 
Специалист в области добычи полезных ископаемых. Автор 117 научных работ, 7 монографий. Подготовил 15 кандидатов технических наук.

Основные научные работы посвящены добыче полезных ископаемых в высокогорных районах. Проводил исследования на рудниках Алтая и Ачисая.

Создал и внедрил в производство машины, обеспечивающие безопасность, высокую продуктивность, погрузку и перевозку руды на месторождениях Жезказгана, Текели, Лениногорска. Открыл новые методы блокированного сваливания руд на Лениногорском и Текелийском комбинатах.

Изучал историю горного дела в Кривбассе, один из первых написал историю горных работ на Криворожье.

В 1969 году — председатель Всесоюзной конференции по проблемам разработки ископаемых в условиях высокогорья (Ташкент).

Научные труды 
 Система подэтажной выемки. — Алма-Ата, 1948.
 Разработка высокогорных месторождений. — Алма-Ата, 1958.
 Разработка рудных месторождений. — , 1963.
 Будущее методов добычи руд. — Алма-Ата, 1971.

Награды 
 Орден Ленина;
 дважды орден «Знак Почёта»;
 Заслуженный деятель науки и техники Казахской ССР (1964);
 медали.

Источники 
 
 
 

Заслуженные деятели науки и техники Казахской ССР
Учёные:Горное дело
Горные инженеры СССР
Разведчики Великой Отечественной войны
Исследователи Криворожского железорудного бассейна
Директора научно-исследовательских институтов
Директора шахт
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты